Skagafjörður – fiord na północnym wybrzeżu Islandii
 Skagafjörður – gmina w północnej Islandii.